Соревнования среди мужчин в горнолыжной комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований в скоростном спуске запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+1), а в слаломе на 14:30 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 56 горнолыжников из 24 государств.

Действующим чемпионом мира в горнолыжной комбинации являлся швейцарский горнолыжник Лука Эрни. На этот раз Эрни стал восьмым.

Алексис Пентюро стал первым французом с 1982 года, победившим в комбинации на чемпионате мира.

Трасса 

Скоростной спуск
 Старт — 1033 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 637 м;
 Длина трассы — 2172 м;
 Уклон — 29,3%.

Слалом
 Старт — 578 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 182 м;
 Длина трассы — 
 Уклон —

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Старт лист
 Финишный протокол

Комбинация